Изото́ны (от  «равный; одинаковый» +  «место», с заменой в последнем слове «п» на «н») — нуклиды, имеющие одинаковое количество нейтронов, но различающиеся по числу протонов в ядре. Примером изотонов могут служить нуклиды N и C, имеющие по .

Название «изотон» было придумано немецким физиком К. Гуггенхаймером на основе слова «изотоп», путём замены «п» (протон) на «н» (нейтрон).

Примечания

См. также 

 Изотопы — нуклиды с одинаковым , но различными .
 Изобары — нуклиды с одинаковым массовым числом , но различными  и .
 Изомеры — нуклиды с одинаковыми  и , но находящиеся в различных энергетических состояниях.

Ссылки 
 

Ядерная физика
Нуклиды